Perro amor puede referirse a:

 Perro amor, telenovela original colombiana de Juana Uribe producida por Cenpro TV para Canal Uno de 1998.
 Perro amor, telenovela estadounidense, adaptación de la anterior para Telemundo de 2010.